Il singolare del torneo di tennis Split Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Orlin Stanojčev che ha battuto in finale Attila Sávolt 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Dinu Pescariu (primo turno)
 Marcos Ondruska (quarti di finale)
 Vincenzo Santopadre (semifinali)
 Assente

 Adrian Voinea (quarti di finale)
 Dirk Dier (secondo turno)
 Francisco Cabello (primo turno)
 Cristiano Caratti (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Split Challenger 1998